Сасунская самооборона:

 Сасунская самооборона (1894)
 Сасунская самооборона (1904)
 Сасунская самооборона (1915)